Svetovno prvenstvo v biatlonu 1977 je šestnajsto svetovno prvenstvo v biatlonu, ki je potekalo med 10. in 13. marcem 1977 v Vingromu, Norveška, v treh disciplinah za moške.

Dobitniki medalj

Moški

Medalje po državah

Viri 
Prvenstvo na IBU: 10 km, 20 km, štafeta
Prvenstvo na Sports123.com

1977
1977 v športu
Športne prireditve na Norveškem
Vingrom